Rivularia C.Agardh ex Bornet & Flahault, 1886 : un genre de cyanobactéries ;
 Heude, 1890 : un genre de mollusques.